Франсуа́ Огю́ст Викто́р Гринья́р (; 6 мая 1871, Шербур — 13 декабря 1935, Лион) — французский химик, лауреат Нобелевской премии по химии, 1912 г. совместно с Полем Сабатье.

Биография 
Виктор Гриньяр родился в городе Шербуре в семье Теофиля Анри Гриньяра и Мари (в девичестве Эбер) Гриньяр. Его отец шил паруса, впоследствии стал мастером местного морского цейхгауза. Посещал Шербурский лицей и рано проявил незаурядный интеллект. Получение стипендии по окончании школы позволило ему изучать математику в Эколь нормаль спесьяль в Клюни. Когда эта школа два года спустя была закрыта, он перешел в Лионский университет, который и окончил в 1892 году. После неудачи при сдаче экзаменов на степень лиценциата, которая могла бы позволить ему преподавать в средней школе, поступил в армию для прохождения воинской службы.

В следующем после демобилизации году возвращается в Лион и сдает экзамены. В это же время его друг и сокурсник по школе в Клюни развил у Гриньяра интерес к химии, и в 1894 году Гриньяр стал ассистентом химического факультета в университете. Быстро проявив свои способности в этой области, Гриньяр в 1898 году получил степень магистра по физическим наукам, в том же году он стал старшим демонстратором у Филиппа Антуана Барбье, руководителя факультета Лионского университета.

Барбье начал исследовать метод, в котором металл использовался для переноса органического радикала от одной молекулы к другой. Соединения, которые получались после присоединения металла к одному или более органическим радикалам (группы атомов, которые остаются незаряженными при протекании реакций), были названы металлоорганическими соединениями. В то время было известно, что единственные металлоорганические соединения, являющиеся эффективными переносящими агентами, — это органические соединения цинка. Этот процесс, однако, был трудоёмким, а получаемые результаты не всегда воспроизводились.

За несколько лет до этого несколько немецких химиков заместили цинк магнием, но получили нестабильные соединения с низким выходом, которые в большинстве своем были нерастворимы в инертных растворителях. Хотя магний с практической точки зрения был непригоден как переносящий агент, Барбье решил использовать его, подойдя к этой проблеме с другой стороны. Вместо того чтобы получить магнийорганические соединения, как это делали немецкие экспериментаторы, он просто взял два органических вещества и провел реакцию в присутствии магния, и в таком варианте реакция прошла. Тем не менее и эти результаты были противоречивы, и Барбье забросил проблему, правда предложив её Гриньяру в качестве темы для диссертации.

Гриньяр знал, что в XIX веке английские химики Эдвард Франкланд и Джеймс Уонклин получили цинкорганические соединения при нагревании органических соединений вместе с металлом в присутствии безводного эфира. Зная, что магний вступает в реакции легче, чем цинк, Гриньяр предположил, что в реакцию подобного рода магний должен вступать более активно. Такое предположение было доказано, и он использовал этот метод для получения различных металлоорганических соединений, причем некоторые из них были получены впервые.

В 1900 году Гриньяр опубликовал результаты своих исследований, за которые ему в следующем году была присуждена докторская степень. Реакция Гриньяра — вершина его научной карьеры, она применяется во множестве экспериментов по органической химии. Используя реакцию, названную его именем, другие исследователи эффективно и просто смогли синтезировать широкий спектр органических соединений.

В 1905 году Гриньяр стал лектором по курсу химии в Безансонском университете, недалеко близ Дижона, но в следующем году вернулся в Лион на должность научного помощника Барбье. В 1908 году он получил звание адъюнкт-профессора. Через год он перешел в университет Нанси, где в 1910 году стал профессором органической химии.

Премия 
В 1912 году Гриньяру была присуждена Нобелевская премия по химии «за открытие так называемого реактива Гриньяра, в последние годы существенно способствовавшего развитию органической химии». Он разделил премию с Полем Сабатье. В своей речи при представлении лауреатов член Шведской королевской академии наук Х. Г. Седербаум поблагодарил Гриньяра за «расширение границ знаний, способности к наблюдениям» и за «открытие перспектив для новых достижений науки».

Когда в 1914 году Франция вступила в войну, Гриньяр был призван капралом на службу и направлен в Нормандию. Он прослужил в течение короткого времени, неся караульную службу, затем был отозван для разработки методов получения взрывчатого вещества тротила. В 1917 году в ходе работы над проблемой создания химического оружия он посетил Америку для координации усилий Франции и США в этом направлении. Во время поездки он прочёл несколько лекций в Меллоновском институте (ныне Университет Карнеги Меллона) о взаимосвязях науки и промышленности.

В 1919 году Гриньяр был демобилизован с военной службы. После работы в течение нескольких месяцев в университете Нанси он сменил Барбье в должности профессора химии в Лионском университете, где и проработал до конца своей научной деятельности. В 1921 году он стал также директором Лионской школы химической технологии, а в 1929 году деканом научного факультета этой школы.

В Лионе, кроме работы с магнийорганическими соединениями, Гриньяр исследовал широкий круг проблем, включая конденсацию альдегидов и кетонов, крекинг углеводородов, каталитическую гидрогенизацию и дегидрогенизацию при пониженном давлении. В последние годы административные обязанности, исполнявшиеся им не по его воле, сильно ограничивали его исследовательскую деятельность.

Семья 
В 1919 году Гриньяр женился на Огюстине Мари Булан, у них были дочь и сын, также ставший химиком. Целенаправленный и разносторонний исследователь, Гриньяр был также весьма ценимым педагогом. После тяжелой болезни он умер 13 декабря 1935 года в Лионе.

Премии и награды 
Среди многочисленных наград Гриньяра были медаль Бертло (1902), премия Жеккера (1905) Французской академии наук и медаль Лавуазье Французского химического общества (1912).

Ему было присуждено звание командора Почётного легиона и почётные ученые степени университетов Брюсселя и Лувена.

Он являлся членом многих химических обществ, включая общества Англии, США, Бельгии, Франции, Румынии, Польши, Нидерландов и Швеции.

В 2009 году Международный астрономический союз присвоил имя Гриньяра кратеру на видимой стороне Луны.

Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из Франции
Химики Франции
Члены Французской академии наук
Почётные члены Польского химического общества
Награждённые медалью Лавуазье